Григорий Фёдорович Кириченко (; 23 октября 1912 года, Сумы — 5 февраля 1995 года, Сумы, Украина) — передовик производства, токарь Сумского машиностроительного завода имени М. В. Фрунзе Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1966). Депутат Верховного Совета УССР 4 — 5 созыва. Член Ревизионной комиссии КПУ (1966—1971).

Биография 
Родился 23 октября 1912 года в рабочей семье в городе Сумы.

С 1926 года работал токарем на Сумском машиностроительном заводе им Фрунзе. В 1931 году окончил школу фабрично-заводского обучения.

В 1941 году был эвакуирован в город Чирчик Ташкентской области Узбекской ССР, где работал токарем. После окончания войны вернулся на Сумской машиностроительный завод имени Фрунзе, участвовал в его восстановлении, работал токарем. Выполнял производственное задание на 150—200 %, получил личное клеймо.

В 1966 году удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1967 году был инициатором социалистического движения «Ни одного отстающего рядом».

В 1957 году вступил в КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета УССР 4 — 5 созывов от Сумского избирательного округа. На XIII съезде КПУ был избран членом Ревизионной комиссии.

В 1972 году вышел на пенсию. Проживал в городе Сумы, где скончался в 1995 году.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1966 года
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Октябрьской Революции
 Орден «Знак Почёта»
 Почётный машиностроитель Украинской ССР

Ссылки 

 [leksika.com.ua/18070724/ure/kirichenko Кириченко], Українська Радянська Енциклопедія 
 Биографические сведения 

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва